В настоящее время у большинства муниципалитетов Грузии есть флаг, у других же флаги находятся в разработке. Флаги являются официальными символами муниципалитетов согласно закону о местном управлении.

Флаги

Примечания 

Флаги регионов
Флаги Грузии
Грузия — муниципалитеты